Агеево — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Агеево — деревня в Славгородском районе Могилёвской области.

Россия 
 Агеево — деревня в Белозерском районе Вологодской области.
 Агеево — деревня в Великоустюгском районе Вологодской области.
 Агеево — деревня в Санчурском районе Кировской области.
 Агеево — деревня в Слободском районе Кировской области.
 Агеево — деревня в Темниковском районе Мордовии.
 Агеево — деревня в Верещагинском районе Пермского края.
 Агеево — деревня в Жарковском районе Тверской области.
 Агеево — посёлок (до 2013 года посёлок городского типа) в Суворовском районе Тульской области.
 Агеево — деревня в Даниловском районе Ярославской области.
 Агеево — деревня в Некрасовском районе Ярославской области.